Игна́тий Андре́евич Коссо́вич (1808—1878) — русский филолог-классик; профессор Варшавского университета. Автор, совместно с братом Каэтаном Андреевичем Коссовичем, двухтомного «Греческо-русского словаря», удостоенного Демидовской премии (1848).

Биография 
Сын священника Витебской губернии; учился в главной духовной семинарии при Виленском университете, по окончании которой, 22 ноября 1830 года был возведён в степень магистра богословия; с конца 1830 года по 22 ноября 1832 год был прикомандирован для усовершенствования в латинском и греческом языках к Петербургскому университету; 3 марта 1833 года назначен профессором греческого языка и церковного красноречия в белорусскую греко-униатскую семинарию, а 15 января 1835 года — преподавателем в Кромскую гимназию. Затем преподавал в Смоленской и 1-й Московской гимназиях; с сентября 1849 года был инспектором сначала в Рязанской, потом во Владимирской гимназии. Пробыв в отставке с 5 сентября 1860 года по 17 апреля 1862 года, назначен преподавателем в Петербургскую 6-ю гимназию, где числился только до 7 сентября 1862 года; затем преподавал в Ларинской гимназии.

В 1870 году был назначен штатным доцентом греческой словесности в Варшавский университет, где после защиты в Киевском университете диссертации на степень доктора римской словесности  был утверждён в 1872 году экстраординарным профессором, а в 1873 году — ординарным.

Умер в 1878 году, 15 октября (или сентября).

Семья 

Дети:
 Смарагд Игнатьевич Коссович (1835—1898)
 Лев Игнатьевич Коссович  (1848—?) — генерал-лейтенант, начальник Киевского военного училища.

Библиография 
 Греческий глагол в своем развитии, изданный старшим учителем 1-й Московской гимназии магистром Игнатием Коссовичем. — М.: Унив. тип., 1846. — VI, 215 с.
 Греческий глагол в своем развитии. — Изд. 2-е, репр. — Москва: URSS, [2012]. — 215 с. — ISBN 978-5-397-02912-4. — (Школа классической филологии) 
 Греческо-русский словарь: изданный иждивением Департамента народнаго просвещения. (1848, Часть первая; Часть вторая)
 Древнегреческо-русский словарь. — Изд. 2-е. — Москва: URSS, 2011. — 366 с. — ISBN 978-5-397-02269-9. — (Школа классической филологии)
 Древнегреческо-русский словарь. — Изд. 3-е. — Москва : URSS, 2015. — ISBN 978-5-9710-1951-0366. — (Школа классической филологии)
 Наль и Дамаянти. Эпизод из Маггабараты, поэмы мудреца Въяса / Пер. с санскрит. магистр Игнатий Коссович. — М.: Унив. тип., 1851—1852.
 Элементарная грамматика латинского языка д-ра Р. Кюнера … / Сост. препод. лат. яз. в 4-й (Ларин.) С.-Петерб. гимназии, магистр Игнатий Коссович. — СПб.: Битепаж и Калугин, 1863. — X, 402, 98 с., 1 л. табл.
 2-е изд. — СПб.: Ф. А. Битепаж, 1866. — XVI, 416, 95 с.
 4-е изд. — СПб.: Ф. А. Битепаж, 1870. — 628 с.
 Четвертое апреля 1866 года и воспоминания 1854-1856 гг. (Стихи) / [Соч.] Игнатия Коссовича. — СПб.: тип. В. Безобразова, 1866. — 16 с.
 Горацианские лирические размеры, их применение к русской метрике, с приложениями и пояснениями. — Варшава: тип. Варш. учеб. окр., 1874. — [2], 118 с.
 История римской литературы по Боезену (Bojesen) / [Соч.] Игнатия Коссовича, д-ра рим. словесности, орд. проф. лат. яз. и его лит. в Имп. Варш. ун-те. — Варшава: тип. Варш. учеб. окр., 1875. — [4], IV, 106 с.

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Филологи Российской империи
Учёные по алфавиту
Преподаватели 1-й Московской гимназии
Преподаватели Смоленской гимназии
Преподаватели Шестой Санкт-Петербургской гимназии
Преподаватели Ларинской гимназии
Профессора Императорского Варшавского университета
Эллинисты
Лауреаты Демидовской премии